Boulenger ist der Familienname folgender Personen

 Edward George Boulenger (1888–1946), britischer Zoologe
 George Albert Boulenger (1858–1937), belgisch-britischer Zoologe
 Hippolyte Boulenger (1837–1874), belgischer Landschaftsmaler
 Jacques Boulenger (1879–1944), französischer Romanist
 Jean Boulenger (nach 1550–1636), französischer Mathematiker 
 Marcel Boulenger (1873–1932), französischer Fechter

Siehe auch:
 Boulanger